Cancellara bezeichnet:

 Cancellara (Basilikata), ein Ort in der italienischen Region Basilikata
 Fabian Cancellara (* 1981), ein Schweizer Radrennfahrer